La Haya puede referirse a:
La Haya, ciudad de los Países Bajos;
La Haya, corregimiento de Colombia;
edificio La Haya, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.